Izrael:
 Arad (Južni okrug, Izrael), grad u Južnom okrugu

Rumunjska:
 Arad (Arad, Rumunjska), grad
 Arad (županija),